Епархия Жуазейру () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Жуазейру, Бразилия. Епархия Жуазейру входит в митрополию Фейра-ди-Сантаны. Кафедральным собором епархии Жуазейру является собор Пресвятой Девы Марии.

История 

22 июля 1962 года Римский папа Иоанн XXIII выпустил буллу Christi Ecclesia, которой учредил епархию Жуазейру, выделив её из епархий Барры и Бонфина. В этот же день епархия Баррейраса вошла в митрополию Сан-Салвадора-да-Баия.

16 января 2002 года епархия Жуазейру вошла в митрополию Фейра-ди-Сантаны.

Ординарии епархии 

 епископ Tomás Guilherme Murphy (16.10.1962 — 29.12.1973);
 епископ José Rodrigues de Souza (12.12.1974 — 4.06.2003);
 епископ José Geraldo da Cruz (4.06.2003 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

  Булла Christi Ecclesia, AAS 55 (1963), стр. 823] 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Бразилии